Adad-nirari syftar på en av följande kungar av Assyrien:

 Adad-nirari I
 Adad-nirari II
 Adad-nirari III